Kruisschakelaar (installatietechniek), een schakelaar die wordt gebruikt om een lamp vanaf meerdere plekken te bedienen
 Kruisschakelaar (telefonie), een relaisgeschakelde matrix die vroeger in telefooncentrales werd toegepast